Il singolare del Virginia Slims Championships 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Steffi Graf era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Pam Shriver.

Gabriela Sabatini ha battuto in finale 7–5, 6–2, 6–2 Shriver.

Teste di serie

  Steffi Graf (semifinali)
  Martina Navrátilová (quarti di finale)
  Chris Evert (quarti di finale)
  Gabriela Sabatini (campionessa)

 Pam Shriver (finale) 
 Nataša Zvereva (quarti di finale) 
 Manuela Maleeva (quarti di finale) 
 Helena Suková (semifinali)

Tabellone

Finali
 NB: Finale giocata al meglio dei 5 sets

Note 
 

Virginia Slims Championships 1988